Hrvatska:
 Kladari (Sunja), naselje u općini Sunja

BiH:
 Kladari (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj
 Kladari Donji, naselje u općini Modriča
 Kladari Gornji, naselje u općini Modriča
 Donji Kladari, naselje u općini Srbac
 Gornji Kladari, naselje u općini Srbac